Льяно-де-Буреба ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 15,13 км². Население — 71 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса